Prodanovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Продановци) :
Prodanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Prodanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Samokov, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Prodanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.